Михаил Коваль:
 Коваль, Михаил Васильевич (1933—2001) — советский и украинский военный историк, доктор исторических наук, профессор. Главный редактор «Украинского исторического журнала».
 Коваль, Михаил Владимирович (род. 1956) — украинский военачальник, и. о. министра обороны Украины, генерал-полковник.